Tonga – państwo,
 Tonga – miasto w Kamerunie,
 Tonga – miejscowość w Tuvalu,
 Tonga – miejscowość w Południowej Afryce,
 Tonga – grupa etniczna w Zambii i Zimbabwe,
 Tonga – grupa etniczna w Malawi
 Tongijczycy – lud austronezyjski.